Sorlaci peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Sorlaci, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Sorlaci, un village situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.